Армаис Аристагесович Аковбян (1900, Тебриз, Персия (Иран) — 1974, Ташкент) — видный советский учёный, -, . Педагог. Доктор медицинских наук (1937). Профессор (1940). Заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1960). Основатель узбекской школы дерматовенерологов.

Биография 
А. А. Аковбян родился 2 марта 1900 года в семье служащего в г. Тавризе [Тебризе] (Персия). В начале века семья переехала в Ашхабад, где прошли детские и юношеские годы Армаиса Аристагесовича, которые по его воспоминаниям были самыми светлыми и теплыми в его жизни. Случилось так, что в мужской классической гимназии города Ашхабада в одном классе учились одаренные и увлекающиеся натуры: композитор С. А. Баласанян, профессор-гематолог М. Г. Абрамов, известный востоковед М. Г. Асланов, автор первого пушту-русского словаря, профессор-хирург С. А. Масумов, открывший причину эндемического зоба в Ферганской долине, и другие. Всё это не могло не отразиться на формировании характера и личности А. А. Аковбяна. Он был музыкален, играл на трубе в гимназическом оркестре, участвовал в любительских постановках гимназического театра, прекрасно знал немецкий и латинский языки.

В 1919 г., закончив гимназию, Армаис Аристагесович добровольно вступил в Красную Армию, в 1920 г. поступил на первый курс только что организованного медицинского факультета Туркестанского государственного университета. Организаторами и первыми преподавателями были приехавшие из России ученые и врачи с мировым именем: П. Ф. Боровский, В. Ф. Войно-Ясенецкий, А. Н. Крюков и многие другие.

Окончив университет в 1926 г., А. А. Аковбян прошёл по конкурсу на должность ординатора кожно-венерологической клиники, а с 1930 г. был избран ассистентом кафедры дерматовенерологии, где проработал 44 года.

Становление А. А. Аковбяна как специалиста-дерматовенеролога происходило под руководством профессоров И. С. Мильмана и А. И. Картамышева. Оба этих ученых, получивших блестящее образование в России и за рубежом, оставили решающий след в его воспитании не только как специалиста высокого уровня, но и как человека большой культуры, широких и либеральных взглядов не только в науке, но и в жизни. В 1935 г. ему была присуждена научная степень кандидата медицинских наук без защиты — honoris causa. В 1937 г. А. А. Аковбян защитил докторскую диссертацию на тему «Иммунодиагностика и иммунотерапия мягкого шанкра».
В 1938 г. А. А. Аковбян находился в творческой командировке в отделении дерматологии Центрального кожно-венерологического института и на кафедре дерматовенерологии Первого Московского медицинского института. Заведующий кафедрой проф. П. С. Григорьев предложил молодому доктору наук место ассистента кафедры, однако этому не удалось осуществиться. По возвращении в Ташкент в мае 1938 г. А. А. Аковбян был арестован по доносу как «враг народа и организатор контрреволюционного подполья». Допросы и пытки не сломили этого на редкость добродушного и мягкого человека: он не подписал ни одной бумаги и не дал показаний против других.

В этот тяжелый период жизни А. А. Аковбяна судьба вновь сводит его с одним из его учителей: в одной с ним камере № 7 содержался архиепископ Лука (в миру проф. В. Ф. Войно-Ясенецкий). Именно его стойкость, ежедневные беседы и молитвы способствовали поддержанию духа заключенных, несмотря на то, что многие из них были мусульманами. через 20 месяцев, заболевший туберкулезом А. А. Аковбян, был освобожден из следственной тюрьмы из-за отсутствия улик, а впоследствии - полностью реабилитирован.

В 1940 г. А. А. Аковбян избирается профессором кафедры дерматовенерологии Ташкентского государственного медицинского института. Заведующим кафедрой в то время был проф. Ц. А. Кристанов, только что вернувшийся с гражданской войны в Испании, где он возглавлял санитарную службу интернациональных бригад.

С 1945 по 1971 г. А. А. Аковбян был заведующим кафедрой кожных и венерических болезней Ташкентского медицинского института. Научные интересы проф. А. А. Аковбяна были весьма разнообразными и широкими. В дерматологии он впервые в стране стал применять фуранокумарины в виде экстрактов из листьев фиги (инжира) для лечения больных витилиго, а также препараты глицирретовой кислоты, полученной из корней солодки, для лечения экземы, нейродермита и других дерматозов. Владея техникой гипноза, он достаточно успешно применял его для лечения больных красным плоским лишаем, экземой, крапивницей, нейродермитом и другими дерматозами.

Наиболее значительным был его вклад в венерологию. Его монографии были посвящены лечению мягкого шанкра, предупреждению и лечению осложнений при лечении сифилиса арсенидами, организационным вопросам борьбы с сифилисом в Узбекистане. Кафедра, руководимая А. А. Аковбяном, стала признанным в стране центром апробации новых методов лечения сифилиса пенициллином, экмоновоциллином, бициллинами.

Под руководством А. А. Аковбяна было выполнено 5 докторских и 16 кандидатских диссертаций, им опубликовано около 100 научных работ и 3 монографии. В течение 20 лет он был главным дерматовенерологом Минздрава Узбекской ССР, многие годы являлся председателем республиканского научного общества дерматовенерологов.

Прекрасный лектор, мягкий и отзывчивый человек, более 15 лет руководивший студенческим научным обществом, Армаис Аристагесович пользовался большим авторитетом и известностью среди студенчества. Наградами за его труд были ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и более 10 медалей, почетное звание заслуженного деятеля науки Узбекской ССР, почетного члена Всесоюзного научного общества дерматовенерологов.

В 1971 г. А. А. Аковбян переходит на должность научного консультанта кафедры. В 1974 г. после тяжелой и продолжительной болезни он скончался и был похоронен на старом христианском кладбище в Ташкенте.

Литература 
 Капкаев Р. А. Профессор А. А. Аковбян (К 100-летию со дня рождения): биография отдельного лица / Р. А. Капкаев, Л. А. Абальянц // Вестник дерматологии и венерологии : Научно-практический рецензируемый журнал. — 2000. — N2. — С. 62-63 . — ISSN 0042-4609

Ссылки 
 Аковбян Армаис Аристагесович
 Письма о Ташкенте
 Михаил Книжник

Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Доктора медицинских наук
Медики СССР
Медики Узбекистана
Заслуженные деятели науки Узбекской ССР
Выпускники Национального университета Узбекистана
Педагоги Узбекистана
Преподаватели Ташкентского медицинского института
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента